Червянское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Червянка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 261 человек, в том числе 142 мужчины и 119 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Червянка

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района